Grand Prix Series 2021 – GPS 2 – drugi turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2021, który odbył się w dniach 26–27 czerwca 2021 roku w Moskwie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na stadionie Sportiwnyj Gorodok w kompleksie Łużniki zawody były drugim turniejem sezonu 2021 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o poszczególne miejsca. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju. Sędziowie zawodów
.

W transmitowanych w Internecie ​zawodach triumfowali reprezentanci Hiszpanii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

G
2021 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie
Rugby union w Rosji